Le CAR Development Trophy 2008 est une compétition organisée par la Confédération africaine de rugby qui oppose les nations africaines de Troisième Division.

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la Confédération africaine de rugby

2008
Rugby a XV 2008
Coupe Afrique de troisième division